(4142) Дерсу́ Узала́ () — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса и принадлежащий к довольно редкому спектральному классу A. Он был открыт 28 мая 1981 года чешским астрономом Зденькой Вавровой в обсерватории Клеть и назван в честь Дерсу Узала, уссурийского охотника и проводника русского исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева.

См. также 
 Список астероидов (4101—4200)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, открытые Зденькой Вавровой
Астероиды, названные в честь людей
Объекты, названные в честь литературных героев